Bor fosfid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 41,785 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења бора
Фосфиди